Флаг России (Госуда́рственный флаг Росси́йской Федера́ции) — один из официальных государственных символов Российской Федерации наряду с Государственным гербом и Государственным гимном. Представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3.

Рекомендуемые цвета флага 

Федеральный конституционный закон о Государственном флаге Российской Федерации оттенков цветов флага не устанавливает.

Согласно ГОСТ Р 51130-98 «Флаг Государственный Российской Федерации. Общие технические условия», цвет каждой полосы флага должен соответствовать номеру цвета из Атласа цветов Всесоюзного центра развития ассортимента товаров лёгкой промышленности, моды и культуры одежды (ВЦАМлегпрома) или Атласа цветов Pantone, однако номера по атласам при этом не указаны. Российские государственные органы при заказе изготовления полотнищ государственного флага России указывают следующие цвета Pantone: белый (цвет без дополнительных оттенков), синий (pantone 286С) (solid coated), красный (pantone 485С) (solid coated).

Нормативы цветов Государственного флага Российской Федерации, наносимых на государственные регистрационные знаки транспортных средств, устанавливаются по эталону согласно обязательному приложению Г «Требования к цвету поля и качеству световозвращающего покрытия регистрационных знаков» к ГОСТ Р 50577-93 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».

Альбом национальных флагов, издаваемый  Франции, приводит следующие оттенки цветов флага России в цветовой модели Пантон:

История флага России 

Предшественниками современного российского государственного флага в Древней Руси были княжеские стяги в виде длинных шестов с ветвями деревьев, пучками трав или конской гривой наверху, а затем кусками тканей ярких цветов в форме клина. Стяг, на полотнище которого с XIV века помещалось священное изображение (образы Спасителя, Богородицы и святых, православные кресты), стали называть знамением или знаменем, а также хоругвью.

Слово «флаг» широко используется в России со времён Петра I. До этого употреблялись исключительно термины «знамя», «стяг», «хоругвь», «прапор». Так, в документах второй половины XVII века, относящихся к строительству первого русского корабля «Орёл», говорится о корабельных знамёнах. Пётр I значительно расширил русскую знамённую систему: помимо знамён армейских полков, появляется царский, позднее императорский, штандарт, флаги военного и торгового флота.

Первым официальным государственным флагом Российской империи стал чёрно-жёлто-белый флаг, утверждённый указом императора Александра II в 1858 году. Однако император Александр III в 1883 году распорядился в торжественных случаях украшать здания исключительно бело-сине-красным «русским флагом». В 1896 году уже император Николай II подтвердил статус бело-сине-красного флага как «национального» (при этом чёрно-жёлто-белый флаг официально не отменялся).

Русские знамёна XVI—XVII веков 

В 1552 году царь Иван Грозный ходил «воевать» Казань под знаменем Всемилостивого Спаса, которое представляло собой продолговатое полотнище из ткани малинового (по старым описям — «червчатого») цвета. Посередине стяга был вшит образ Спаса Нерукотворного. Древко знамени увенчивалось позолоченным серебряным крестом. В XVI и XVII веках это знамя Ивана Грозного брали в различные походы русские войска, а в начале XVIII века, уже при Петре І, его вручили Б. П. Шереметеву, который отправлялся в поход против шведов.

Русские знамёна XVI—XVII веков обычно изготавливались из камки — китайской шёлковой ткани с разводами, а также из тафты — гладкой тонкой шёлковой ткани. Прямоугольная часть полотнища называлась серединой, к ней пришивался прямоугольный треугольник — откос. Знамёна были тогда в основном большого размера: так, знамя Ивана Грозного, с которым он ходил в поход на Казань в 1552 году, имеет длину около 3 м, а высоту по древку порядка 1,5 м.

Ещё больше по размеру так называемый Великий стяг Ивана Грозного. Он изготовлен из китайской тафты. Середина стяга лазоревая (светло-синяя), откос — сахарный (белый). Кайма вокруг стяга брусничного цвета, а вокруг откоса дополнительно макового (по описи — бледно-зелёного) цвета. В лазоревой середине вшит круг из тёмно-голубой тафты, в котором изображён Иисус Христос в белой одежде на белом коне. По окружности круга — золотые херувимы и серафимы, а также небесное воинство на белых конях. В откосе имеется круг из белой тафты, в нём помещён образ архангела Михаила на золотом крылатом коне.

В 1612 году над народным ополчением, шедшим из Нижнего Новгорода к Москве, развевалось знамя князя Дмитрия Пожарского. Оно было малинового цвета, и на одной своей стороне несло образ Господа Вседержителя, а на другой — библейского полководца Иисуса Навина, преклонившего колени перед архангелом Михаилом, архистратигом небесного воинства. Народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского положило конец Смуте и освободило Москву от польско-литовских оккупантов. Знамя Дмитрия Пожарского поместили в сельскую церковь во владениях князя, где оно почиталось наравне с иконами. В 1812 году во время наполеоновского нашествия со знамени князя Пожарского сделали точную копию, которую затем вручили Нижегородскому ополчению.

При царе Алексее Михайловиче, двор которого являлся проводником многих западных новшеств, русское общество начали приобщать к «геральдическому вкусу»: так, к примеру, было законодательно закреплено описание государственного герба России. В 1666 году, или по другим данным в 1669 году, по именному царскому указу изготовлено необычное парадное знамя, отличавшееся от прежних государевых знамён тем, что соединяло церковную символику со светской. Это так называемое «гербовное знамя» было «построено» из белой тафты, кайма знамени — малиновая. В середине в кругу изображён золотой двуглавый орёл под тремя коронами со скипетром и державой, на груди орла в щитке — «царь на коне колет копием змия». Ниже орла — вид Московского Кремля и надпись «Москва». На верхней кайме изображены Иисус Христос и два православных креста с подножием. Кроме того, на знамени нарисованы эмблемы земель, упомянутых в царском титуле, а также написан сам полный царский титул. Автором рисунка знамени являлся польский живописец Станислав Лопуцкий, в работе ему помогали его русские ученики Иван Безминов и Дорофей Ермолаев.

Гербовое знамя Петра I 1696 года создавалось по прежнему образцу с серединой и откосом. Изготовили его из красной ткани с белой каймой. В центре знамени был изображён золотой двуглавый орёл, парящий над морем (на море показаны парусные корабли), на груди орла в круге — Спаситель на коне. Рядом с орлом — святые апостолы Пётр и Павел, держащие «камень веры»; над камнем помещено символическое изображение Святого Духа в виде голубя. Указанное знамя изготавливалось ко второму Азовскому походу.

Гербовые знамёна предназначались для торжественных государственных и церковных церемоний; в военных походах они обозначали присутствие царя в войске.

Флаг корабля «Орёл» 

По мнению историка Е. В. Пчелова, появление российского государственного флага тесно связано с возникновением русского флота.

Не сохранилось никаких более-менее достоверных сведений о существовании в России до второй половины XVII века морских флагов, за исключением изображения флага построенного голштинцами корабля «Фредерик» на гравюре из книги Адама Олеария «Подробное описание путешествия в Московию и Персию». На этом корабле в 1636 году в Персию совместно с голштинским посольством отправились русские посланники.

В 1667 году при царе Алексее Михайловиче в селе Дединово Коломенского уезда на Оке началось строительство первого российского военного корабля, предназначавшегося для плавания по Каспийскому морю («для посылок из Астрахани на Хвалынское море»). Эти работы находились в ведении известного государственного деятеля А. Л. Ордина-Нащокина, и в них приняли участие приглашённые голландские мастера. В мае 1668 года корабль был спущен на воду. Его капитаном стал голландец Давид Бутлер.

Голландский купец Ян ван Сведен, участвовавший в организации постройки кораблей (помимо главного корабля построили ещё четыре судна, более мелких) и делавший для этого необходимые закупки, ещё в 1667 году подал царю «Роспись, что ещё надобно к корабельному строению, опричь того, что ныне куплено за морем». Данная роспись, помимо прочего, включала и «киндяки» (хлопчатобумажные ткани) на пошив флагов — корабельных «знамён». При этом Ян ван Сведен запросил русское правительство, какими должны быть корабельные флаги, поскольку «…цветами те все киндяки как великий государь укажет; только на кораблях бывает, которого государства корабль, того государства бывает и знамя».

По этому случаю для царя Алексея Михайловича подготовили «Писание о зачинании знак и знамён или прапоров», где приводились изображения знамён библейских двенадцати колен Израилевых, а также флаги морских держав того времени — Англии и Шотландии, Нидерландов, Швеции и Дании.

Для изготовления флагов  года Сибирскому приказу было велено «прислать из  товаров триста десять аршин  да сто пятьдесят аршин тафт  белых , к корабельному делу на знамёна и на ». Историк Е. В. Пчелов полагает, что таким образом фактически установлена цветовая гамма будущего российского флага, однако почему были выбраны именно эти цвета доподлинно неизвестно.

 года дан новый указ царя Алексея Михайловича, касающийся, среди прочего, морских флагов. Согласно этому указу, на флаги («знамёна») и вымпелы («еловчики») требовалось нашить двуглавых орлов: «…по указу великого государя, караблю , которой в селе Дединове сделан вновь, велено прозванье дать Орлом; …поставить на носу и на корме по орлу, и на знамёнах и на еловчиках нашивать орлы же».

Никаких подлинных описаний, конкретизирующих внешний вид флагов корабля «Орёл», не сохранилось. Из приведённых выше документов следует только то, что для изготовления корабельных «знамён» были отпущены красная («червчатая»), белая и синяя («лазоревая») ткани, и на этих флагах предписывалось нашить изображения двуглавых орлов. Существуют различные гипотезы относительно того, как могли выглядеть флаги корабля «Орёл».

 В своих публикациях П. И. Белавенец, Н. Н. Семенович, К. А. Иванов, А. А. Усачёв, Г. В. Вилинбахов предполагали, что на флаге изображался прямой синий крест, разделяющий полотнище на четыре равные части (четверти). При этом первая и четвёртая четверти были белые, а вторая и третья — красные. В качестве аналогов этого флага многие исследователи рассматривали крестовые знамёна стрелецких полков. Именно такой флаг изображался в европейских справочниках о флагах конца XVII века и на русской медали, отчеканенной в честь постройки в 1704 году морского форта Кроншлот. Подобное предположение также подкреплялось изображениями флагов на известной гравюре «Осада Азова в 1696 г.» голландского художника Адриана Шхонебека, хотя на оригинале гравюры из фондов Центрального военно-морского музея ясно видна геральдическая штриховка флагов кораблей русской эскадры, показывающая, что часть флагов — синие с прямым красным крестом, а остальные — белые с прямым красным крестом. Ряд исследователей, ссылаясь на то, что А. Шхонебек не был свидетелем указанных событий (он прибыл в Россию по приглашению Петра I лишь в 1698 году), а также изобразил на гравюре корабль «Святой Пётр», не находившийся под стенами Азова, сомневаются в исторической достоверности этой гравюры.
 Ф. Ф. Веселаго и А. Н. Басов считали, что на первом российском корабле «Орёл» был поднят флаг из трёх горизонтальных полос: белой, синей и красной (возможно, как подражание голландскому флагу, так как в строительстве и снаряжении этого корабля активное участие принимали голландские мастера). Кроме того, судя по царскому указу, в центре флага было нашито изображение двуглавого орла. Именно с трёхполосным кормовым флагом корабль «Орёл» изображён на гравюре Конраада Деккера «Вид города Астрахани» из опубликованной в Амстердаме в 1676 году книги «Странствия Яна Стрюйса» (эта книга также известна в русском переводе под названием «Три путешествия»). Подобные флаги показаны и на гравюре Питера ван дер Аа (корабль «Орёл» здесь на рейде у Нижнего Новгорода). А. Н. Басов предположил, что голландские художники при создании этих гравюр ошиблись в порядке расположения цветов на флагах «Орла» либо исходя из художественных особенностей гравировки мелких деталей представили на гравюрах достаточно условные изображения указанных флагов.
 P. M. Оленин, В. В. Карманов и Н. В. Шишкова, опираясь на изображение корабля «Орёл» близ Нижнего Новгорода на гравюре из книги «Весьма любопытные и славные путешествия в Московию, Тартарию и Персию господина Адама Олеария…», впервые изданной Питером ван дер Аа в 1719 году, полагали, что у корабля на корме и стеньге грот-мачты были трёхполосные флаги синих, белых и красных цветов с белой полосой посередине. По мнению Е. В. Пчелова, подтверждением данной версии отчасти может служить гравюра К. Деккера «Вид города Астрахани» из книги «Странствия Яна Стрюйса». На указанной гравюре корабельный флаг «Орла» состоит из трёх горизонтальных полос, средняя из которых — белая. При этом первый российский корабль к моменту создания гравюры в реальности уже не существовал, поэтому достоверность его изображения сомнительна.

Резюмируя появившиеся ранее версии и анализируя сохранившиеся документы, историк Н. А. Соболева осторожно предполагает, что на корабле «Орёл» подняли флаг с двуглавым орлом, помещённым на полосное полотнище. В свою очередь, Е. В. Пчелов отмечает, что, скорее всего, цвета флага корабля «Орёл» не были главным идентификационным признаком его государственной принадлежности, таковым тогда, по мнению историка, являлся нашиваемый в центр полотнища флага двуглавый орёл. И лишь со времён Петра I, после появления в начале 1690-х годов флага царя Московского, можно говорить об утверждении российских национальных цветов: белого, синего и красного.

Флаг царя Московского 1693 года 
 года, во время плавания Петра I в Белом море с отрядом военных кораблей, построенных в Архангельске, на 12-пушечной яхте «Святой Пётр» был поднят так называемый «флаг царя Московского». Он представляет собой сшитое из флагдука полотнище размером 4,6 × 4,3 метра, состоящее из трёх горизонтальных равновеликих полос белого, синего и красного цветов, с золотым двуглавым орлом посередине. Осенью 1693 года указанный флаг вместе с двумя флагами с иерусалимскими крестами Пётр I подарил архиепископу Афанасию, затем он хранился Архангельске, а в 1910 году доставлен П. И. Белавенцем в Санкт-Петербург.

Оригинал этого старейшего из сохранившихся российских флагов ныне находится в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге (инвентарный номер 10556).

Изображение «флага царя Московского» имеется во французском «Атласе Кассини», датированном 1693 годом. В указанном издании этот флаг выглядит так: на трёхполосном бело-сине-красном полотнище помещён золотой двуглавый орёл под большой короной без нагрудного щита. Кроме того, подобные флаги присутствуют на картинах голландского художника Абрахама Сторка, посвящённых визиту русского Великого посольства в Нидерланды в 1697—1698 годах (царь Пётр I был в составе этого посольства) и на иллюстрациях в книгах Карла Алярда (Алларда) и других авторов конца XVII — начала XVIII веков.

А. Н. Басов высказал предположение о возможном существовании бело-сине-красного флага с золотым двуглавым орлом ещё при царе Алексее Михайловиче в 1674—1676 годах. Данная версия основана на сведениях известного русского вексиллолога П. И. Белавенца, который, в частности, указывал: «Очень интересно знамя, потерянное при Нарве, бело-сине-красное, с золотым двуглавым орлом (об изготовлении таких знамён есть указание в архиве Оружейной палаты, они делались при Алексее Михайловиче для игр царевича Петра Алексеевича)».

Русские флаги конца XVII — начала XVIII веков 

Историк XIX века М. Ф. Поссельт, описывая плавание Петра I по Белому морю в 1693 году, полагал:

Хотя, во время своей поездки в Архангельск… Пётр и имел на мачте своего судна «различные флаги», между которыми один, побольше, был с русским гербом, а , и эти флаги вместе с ботом подарил архиепископу архангельскому; но без сомнения, ему ни один из них не нравился более, и не мог быть выбран им для плавания в открытом море…

Далее Поссельт делает предположение о выборе Петром I цветов морского флага, схожих с голландскими, однако ряд российских историков говорит об отсутствии документальных подтверждений версии о заимствовании царём Петром I цветов голландского флага. Кроме того, использование белых, синих и красных цветов на корабельных флагах зафиксировано ещё при царе Алексее Михайловиче, задолго до европейского вояжа Петра I.

 года под бело-сине-красным флагом на амстердамском рейде, по сообщениям голландских газет того времени, стоял купленный Россией 44-пушечный фрегат (его построили в Роттердаме; позднее Пётр I назвал этот корабль «Святое пророчество»).

В 1697 году из России в Европу направилось так называемое Великое посольство — дипломатическая миссия, основной целью которой являлось укрепление коалиции европейских держав в борьбе против Турции и поиск новых союзников (в составе посольства находился и сам царь Пётр I). В инструкции Великому посольству, данной Петром I, по сути подтверждалось, что русские флаги — бело-сине-красные: « на знамёны, на вымпелы, на флюгели, белого, синего, красного, аршин 1000 или 900, всякого цвета поровну…».

Изображения бело-сине-красных флагов присутствуют на картинах мастерской Абрахама Сторка, посвящённых приезду Петра I в составе Великого посольства в Амстердам. Для русского царя в заливе Эй  года было разыграно развлекательное морское сражение, в котором он принял участие, находясь на борту яхты Объединённой Ост-Индской компании. На картинах Абрахама Сторка, изображающих этот показательный бой, яхта с Петром I идёт под кормовым бело-сине-красным флагом с двуглавым орлом или же под бело-красно-синим вымпелом и кормовым бело-красно-синим флагом с двуглавым орлом. Кроме того, на других картинах А. Сторка, посвящённых пребыванию русского Великого посольства в Нидерландах, «Пребывание русского посольства в Амстердаме, 29 августа 1697 г.» и «Фрегат „Святые апостолы Пётр и Павел“, в строительстве которого участвовал Пётр I, в заливе Эй» также есть суда с поднятыми на них бело-сине-красными флагами с золотым двуглавым орлом.

В 1699—1700 годах в Амстердаме издано сочинение Карла Алярда (Алларда) «Новое голландское корабельное строение», в котором приведены корабельные флаги морских держав того времени, в их числе и три русских флага. По распоряжению Петра I сочинение было переведено на русский язык с голландского издания 1705 года и напечатано в Москве в 1709 году. Описание «московских» флагов из русского издания книги Алярда следующее:

ФЛАГЪ Его ЦАРСКОГО ВЕЛІЧЕСТВА МОСКОВСКОГО, раsдѣленъ на трое, верхняя полоса бѣлая, средняя сїняя, нїжняя красная. На сїнеї полосѣ sолотої съ царскою каруною вѣнчанъ двоеглавої орелъ, їмѣющеї въ сердцѣ красное клеїмо, съ серебрянымъ святымъ Георгїемъ беsъ sмїя.

Второї Флагъ отъ ЕГО ЦАРСКОГО ВЕЛІЧЕСТВА МОСКОВСКОГО, на трое раsдѣленъ, въ верху полоса бѣлая, по средѣ сїняя, въ нїsy красная, тотъ флагъ сїнїмъ святаго Андрея крестомъ прорѣsанъ.

Еще МОСКОВСКОI ФЛАГЪ, о предѣленъ сїнїмъ крестомъ, Первої ї Четвертої квартїеръ бѣлої, второї ї третеї красної.

Флаг, аналогичный третьему, изображён на медали «На строительство Кроншлота», отчеканенной в ознаменование окончания постройки в 1704 году форта Кроншлот к югу от острова Котлин — цвета флага определяются по шраффировке. При этом штемпель для указанной медали был вырезан в 1713 году в городе Аугсбурге немецким мастером Ф. Г. Мюллером, а сами медали стали чеканить в Москве лишь начиная с 1716 года. По мнению историка Е. В. Пчелова, флаг, изображённый над Кроншлотом, никогда не бывавший в России Ф. Г. Мюллер взял из европейских изданий о морских флагах.

В октябре-ноябре 1699 года Пётр I нарисовал эскиз трёхполосного бело-сине-красного флага на черновом листе с инструкциями для находящегося в Константинополе русского посланника Емельяна Украинцева. Помимо этого, известен рисунок корабля «Крепость», который доставил русское посольство в Константинополь — на нём корабль идёт под трёхполосными флагами (цвета полос на рисунке 1699 года не обозначены).

В «Описных книгах морских судов», опубликованных С. И. Елагиным, в записях за 1698—1699 годы несколько раз упоминаются бело-сине-красные корабельные флаги: «знамя, которое к морскому пути надобно: белое, синее, красное» и т. д.

 года австрийский посол Плейер в письме к императору Леопольду I дал перечень вооружения и флагов, виденных им на русских кораблях:

 На первой и самой большой яхте St. Peter, над рулём большой флаг, на мачте большой вымпел и в других местах три маленьких флага бело-красно-синего цветов; 2 полковые знамя красно-белого цветов перемешанные различными цветами, 12 медных пушек…

В апреле 1700 года Пётр I приказал московской Оружейной палате изготовить «морское знамя» из тканей белого, красного и голубого цветов (на полотнище требовалось нанести изображение золотого орла с державой и скипетром и различные военные атрибуты). По мнению В. Я. Миланова, Н. Н. Семеновича, а также П. И. Белавенца, приведённое в царском указе описание знамени соответствует рисунку знамени, ранее хранившегося под номером 136 среди других 352 трофейных русских знамён в усыпальнице шведских королей — Риддарсхольмской кирхе в Стокгольме (в 1911 году указанное знамя осмотрел один из основоположников российского флаговедения П. И. Белавенец).

В. Я. Миланов и Н. Н. Семенович предположили, что это знамя в 1700 году при осаде Нарвы являлось личным сухопутным штандартом Петра I, однако некоторые историки отмечают, что Пётр I сам лично в сражении под Нарвой, когда это знамя и было захвачено шведами, не участвовал.

В 1719 году вышла книга Н. Витсена, К. ван Эйка и К. Алларда «Искусство постройки судов и совершенствования их конструкции», содержащая изображения множества флагов, в том числе и русских, с соответствующими пояснениями.

Торговый флаг России 

Ряд исследователей полагает, что первоначально русские торговые корабли несли белый прямоугольный флаг с нашитым на него чёрным двуглавым орлом. Так, в 1693 году голландский купец Франц Тиммерман получил привилегию на строительство в Архангельске торговых судов и торговлю с Европой на построенных судах. В грамоте царя Петра I, выданной ему, говорилось:

На всяком судне на кормах герб вообразить Его Царского Величества Российского царствия, подобием распростёртого крылами двоеглавого орла с тремя над ним венцами, а  у того орла воина на коне, с копьём, в сбрую воинскую устроенного, в челюсти змеиные прободающего, а в ногах у того ж орла, в правой скипетр, а в левой , да и на знамёнах и на  на тех кораблях, на  и на носу и на корме, нашить ему, Францу, такие ж его Царского Величества гербы, что на корме, по тафте белой, на обе стороны, в середине чёрною тафтою, или иною материею того ж цвета.

О таком же белом флаге с чёрным двуглавым орлом упоминалось в грамоте 1696 года, выданной посадским людям Осипу и Фёдору Бажениным, на постройку судов в Двинском уезде и отправку этих судов в море.

По другой версии, первым российским морским торговым флагом был сине-бело-красный триколор. Причём выдвигается предположение о существовании и такого варианта флага, когда на его средней белой полосе размещался маленький синий Андреевский крест.

 года царь Пётр I издал указ «О флагах на торговых речных судах». Согласно этому указу устанавливался флаг, который должен был подниматься «на торговых всяких судах, которыя ходят по Москве реке и по Волге и по Двине и по иным по всем рекам и речкам ради торговых промыслов». К тексту указа прилагался рисунок флага, как считается, с полосами трёх цветов — белого, синего и красного.

В отпечатанной в Киеве и датированной 1709 годом таблице флагов («Изъявление морских флагов…»), которую лично отредактировал Пётр I, бело-сине-красный флаг помечен как «обычайно торговых и всяких российских судов флаг».

Датский посланник в Санкт-Петербурге Юст Юль  года сделал следующую запись в своём дневнике, касающуюся транспортных судов русского военного флота:

Все прочие обыкновенные суда: флейты, галиоты, ладьи (Skuder) и так называемые карбасы, назначенные к отправлению под Выборг с провиантом, орудиями и боевыми припасами, несут трёхполосные бело-голубо-красные флаги и (красные) флюгарки.

В недатированных бумагах Петра I, сохранившихся в «кабинетных делах», относимых историком С. И. Елагиным ко временам создания Морского устава 1720 года, существует следующее описание:

Торговый флаг из трёх колороф вышеписанных составлен, то есть белой, синей, красной.

В артикуле 6 главы III второй книги утверждённого Петром I  года Морского устава сказано:

6. Какой имеют флаг Российские торговые корабли. — Корабли торговые Российские повинны иметь флаг полосатой трёх колеров: белой, синий, красной.

В 1885 году бело-сине-красный флаг был подтверждён императором Александром III в качестве флага коммерческих судов:

1142. Флаг для коммерческих судов состоит из трёх горизонтальных полос, считая сверху: белой, синей и красной.

В Российской империи появилось большое количество различных флагов, основанных на петровском триколоре. Так,  года император Александр I утвердил рисунок флага Российско-Американской компании, представлявший собой полотнище из трёх горизонтальных полос (белой, синей и красной, в соотношении по ширине 2:1:1), с чёрным двуглавым орлом на белой полосе у древкового края полотнища, держащим ленту с надписью «Россійской Американской Компаніи» (иногда надпись на флаге писалась сокращённо; кроме того, позднее чёрный двуглавый орёл размещался уже не с краю, а посередине белой полосы полотнища флага).

Военно-морские флаги России 

В 1699 году на черновике инструкции Е. И. Украинцеву относительно протокольных вопросов русского посольства в Османскую империю рукой царя Петра I был изображён бело-сине-красный трёхполосный флаг, пересечённый по диагонали синим Андреевским крестом. Этот рисунок, датируемый октябрём-ноябрём 1699 года, считается первым известным изображением Андреевского креста на флаге, который появился несколько позднее учреждения Петром I ордена Святого апостола Андрея Первозванного (орден был учреждён, по разным данным, в 1698 или 1699 году). Кроме того, подобный флаг показан в русском издании 1709 года книги К. Алярда «Новое голландское корабельное строение» (гравюры в русском издании создавались русскими же художниками). Так, на одной гравюре, изображающей военный корабль, в голландском издании на кормовом флагштоке, грот-мачте и на носу помещены голландские красно-бело-синие флаги, а в русском издании — уже русские бело-сине-красные флаги с Андреевским крестом. При этом рисунки корабля в обоих изданиях, за исключением флагов, полностью идентичны.

В 1700 году в русском флоте введены флаги адмирала (белого цвета), вице-адмирала (синего цвета) и шаутбенахта или контр-адмирала (красного цвета). В крыже (верхнем углу у древка) этих флагов помещался Андреевский крест на трёхполосном бело-сине-красном поле.

С 1709 года в крыжах военно-морских флагов помещался Андреевский крест уже на белом поле. В 1712 году был принят новый вариант кормового флага для главных сил флота (так называемой кордебаталии) и кораблей в одиночном плавании — Андреевский флаг белого цвета с синим крестом, доходящим до углов полотнища (хотя вплоть до 1720 года в источниках продолжают фиксироваться случаи использования белого адмиральского флага с андреевским крестом в крыже). Указанный флаг приведён в приложении к Морскому уставу 1720 года. При подготовке Устава Пётр I дал такое описание флага с Андреевским крестом:

Флаг белый, через который синий крест Св. Андрея, того ради, что от сего апостола приняла Россия святое крещение.

Также в приложении к Морскому уставу 1720 года приводились изображения флагов авангарда (синий) и арьергарда (красный), у которых в крыже на белом поле размещался Андреевский крест (правда, синий и красный флаги не использовались в 1732—1743 годах и в 1764—1797 годах, а в 1865 году оба этих флага по сути упразднили).

Морским уставом 1720 года официально утверждён рисунок гюйса (или кейзер-флага), появившегося в начале XVIIІ века. Этот флаг предназначался для подъёма на носу корабля (на носовом флагштоке). Кроме того, флаг, аналогичный гюйсу, был флагом морских крепостей (крепостным флагом).

Первоначально на русских кораблях в качестве гюйса поднимали флаг, по внешнему виду соответствующий кормовому флагу. Около 1699 года (но не позднее 1701 года) на флоте стали использовать гюйс оригинального рисунка. Он представлял собой красное полотнище с прямым белым крестом и наложенным на него синим андреевским крестом. Скорее всего, образцом для российского гюйса послужил аналогичный флаг военных кораблей личной унии (союза) Англии и Шотландии — так называемый «Юнион Джек» (Союзный гюйс). Царём Петром I сам гюйс описывался так:

Гуис Красный, в котором вышереченный крест белым обложен. Гуис — он же и кейзерсфлаг.

Впоследствии, указом Петра I от  года было велено «генерал-адмиралу графу Апраксину дать кайзер-флаг», и этот флаг стал дополнительно выполнять функции должностного флага генерал-адмирала. По другим данным, кейзер-флаг пожалован за особые заслуги Ф. М. Апраксину  года по случаю заключения Ништадтского мира и был впервые поднят им в 1722 году как флаг командующего флотом в Персидском походе.

До 1820 года корабли русского флота поднимали гюйс как на ходу, так и при якорной стоянке, а затем только при стоянке корабля на якоре (или на швартовах).

В Своде морских постановлений издания 1886 года говорилось:

1104. Гюйс, — красный флаг с синим Андреевским крестом, окаймлённым белыми полосами и с белым прямым поперечным крестом.

1105. Гюйс, поднятый на флагштоке на бушприте, означает, вместе с кормовым флагом, военный российский корабль…

В 1913 году был утверждён новый образец крепостного флага (до этого времени он никак по внешнему виду не отличался от гюйса), представлявший собой полотнище «красного цвета с синим Андреевским крестом, окаймлённым белыми полосами и с белым прямым поперечным крестом. По средине флага, с двух сторон его, нашивается или наносится краскою Государственный герб, чёрного цвета…».

Царские и императорские штандарты 

В начале XVIII века при Петре I появился царский (позднее императорский) судовой штандарт — жёлтое (золотое) полотнище с расположенным посередине чёрным двуглавым орлом, держащим в клювах и лапах карты четырёх морей. Этот флаг обозначал личное присутствие государя на военном корабле или катере.

В «кабинетных делах» Петра I сохранилось его собственноручное описание штандарта. Вероятно, эта запись сделана по поводу Морского устава 1720 года:

Штандарт, чёрный орёл в жёлтом поле, яко Герб Российской империи имея три короны: две Королевских и одну Империальскую, в которого грудях Св. Георгий с драконом…; в обеих же главах и ногах 4 карты морских: в правой главе Белое море, в левой Каспийское, в правой ноге Палас Меотис, в левой Синус Финикус и пол Синуса Ботника и часть Ост-Зее.

Существует распространённая версия, что впервые царский штандарт с орлом, держащим в клювах и лапах четыре морские карты, подняли уже  года на новом фрегате, получившем название «Штандарт». Однако этот факт не подтверждается источниками — сохранился полный перечень флагов, с которыми «Штандарт» отправился в плавание, это «белый, синий и два красных, все с крестами в крыжах», а также сигнальные флаги: белый, синий, красный, полосатый.

Позднее четыре карты в клювах и лапах двуглавого орла на императорском судовом штандарте были более конкретизированы — на них помещались изображения Балтийского, Белого, Каспийского и Чёрного морей. Судовой штандарт поднимался на грот-мачте корабля либо на носовом флагштоке катера.

Помимо судового штандарта Пётр I ввёл также дворцовый штандарт, который поднимался над дворцом пребывания и работы государя. В центре полотнища этого флага, которое первоначально было белое, а затем жёлтое (золотое), размещалось изображение российского государственного герба — чёрного двуглавого орла со скипетром и державой.

Государственное знамя Российской империи 

В 1742 году в связи с церемонией коронации Елизаветы Петровны к числу прежних государственных регалий — короне, скипетру, державе — добавились новые: Государственное знамя, Государственный меч и Большая государственная печать. Впервые созданное Государственное знамя Российской империи представляло собой жёлтое полотнище с изображением на обеих его сторонах чёрного двуглавого орла в окружении овальных щитков с 31 территориальным гербом, символизирующих упомянутые в императорском титуле царства, княжества и земли.

Государственное знамя использовалось в церемонии коронации императора (императрицы) и на других торжественных мероприятиях, а также при погребении монарха. Всего до 1917 года изготовлено четыре Государственных знамени (соответственно в 1742, 1856, 1883, 1896 годах).

К коронации Николая I в 1826 году Государственное знамя несколько переделали: до этого одинаковые лицевая и оборотная стороны знамени стали различными, так как некоторые земельные гербы были закрашены и на их месте нарисованы новые.

Следующее Государственное знамя создавалось под руководством геральдиста Б. В. Кёне к коронации Александра II, которая состоялась  года. Изготовление этого Государственного знамени происходило в тесной связи с подготовкой Б. В. Кёне проектов Большого, Среднего и Малого гербов Российской империи. Одной из основных идей, привнесённых Б. В. Кёне, являлось установление так называемых гербовых цветов, то есть цветов государственного герба. Эти цвета требовалось использовать на флагах и знамёнах, в праздничных драпировках, военной форме и др., подобно тому, как это было принято в Австрийской империи и Королевстве Пруссии. Так как в основе государственного герба Российской империи был чёрный двуглавый орёл в золотом щите с серебряным всадником (святым Георгием Победоносцем) на груди орла, Б. В. Кёне считал, что гербовыми цветами России по правилам геральдики являются чёрный, золотой (жёлтый) и серебряный (белый). Государственное знамя, созданное к коронации Александра II, выполнили «из золотого глазета, с обеих сторон государственный герб, писаный красками; бахрома витая из золота, серебра и чёрного шёлка».

Государственные знамёна изготавливались также к коронациям Александра III (в 1883 году) и Николая II (в 1896 году).

Флаги дипломатических представителей 
Указом императора Николая I от  года «О флагах, присвояемых Российским Послам при Иностранных Дворах и прочим Дипломатическим Чиновникам» были введены флаги чрезвычайных послов, чрезвычайных посланников, резидентов, поверенных в делах, генеральных консулов и консулов.

Чрезвычайным послам тогда полагался «Кейзер-Флаг, имеющий в верхней четверти к флагштоку Российский герб в белом поле». Генеральным консулам, представлявшим коммерческие и частные интересы российских подданных, был присвоен «, имеющий в верхней четверти синий Андреевский крест в белом поле». Указанные флаги предписывалось поднимать как на судах, так и на домах дипломатических представителей. По мнению некоторых исследователей, это свидетельствует о том, что и при императоре Николае I бело-сине-красные цвета не теряли своего национального значения.

Впоследствии, рисунки флагов дипломатических представителей Российской империи изменялись, однако в их основе продолжали оставаться белые, синие и красные цвета (так, например, в 1896 году император Николай II утвердил новые флаги дипломатических представителей России, созданные на основе бело-сине-красного национального флага).

Государственный флаг Российской империи 

Впервые гербовые цвета были официально обозначены при императрице Екатерине I — в указе Сената от  года об изготовлении новой Государственной печати российский герб описывался как «орёл чёрный с распростёртыми крыльями в жёлтом поле». Хотя царский (позднее императорский) судовой штандарт, представлявший собой чёрного двуглавого орла с белыми картами четырёх морей в клювах и лапах в золотом (жёлтом) поле, появился ещё при Петре І.

Во время правления императрицы Анны Иоанновны, в Высочайше утверждённом мнении Сената от  года белая кокарда (тогда это был белый бант) названа «российским полевым знаком», а в драгунских и пехотных полках офицерам предписывалось иметь шарфы в том числе и «по Российскому гербу», из чёрного шёлка с золотом (либо из чёрного и жёлтого шёлка).

В царствование императора Петра III, наряду с белыми, впервые появляются и чёрно-жёлтые кокарды, а уже при Павле I в 1796 году устанавливается кокарда в виде банта с чёрными и оранжевыми полосами.

В 1815 году при императоре Александре I к имевшимся двум цветам кокарды, чёрному и оранжевому, добавился третий — белый (серебряный). После 1815 года в праздничные дни в России начали вывешивать символическо-торжественные флаги чёрно-жёлто-белых цветов.

При этом историк П. И. Белавенец отмечал, что несколько ранее, в 1814 году, после взятия Парижа «были выставлены флаги бело-сине-красные, которые все почитали, как национальные Российского Государства». Кроме того, в конце XVIII — начале XIX века, ещё до утверждения в 1806 году флага Российской Американской компании, бело-сине-красные флаги поднимались над русскими поселениями в Северной Америке. Так, английский мореплаватель Джордж Ванкувер сообщал, что в 1794 году русские поселения в Америке встречали его корабль салютом и подъёмом русского флага.

В 1834 году император Николай I утвердил Положение о гражданских мундирах, согласно которому чёрно-оранжево-белая кокарда, как отличительный знак принадлежности к Российскому государству, стала атрибутом не только униформы армейских и флотских офицеров, но и мундиров гражданских чиновников.

 года по инициативе Б. В. Кёне (в 1857 году его назначили управляющим Гербовым отделением Департамента герольдии Правительствующего Сената) императором Александром ІІ утверждён рисунок флага «гербовых цветов Империи» (чёрно-жёлто-белый) и дано истолкование этих цветов:

Описание Высочайше утверждённого рисунка расположения гербовых цветов Империи на знамёнах, флагах и других предметах, употребляемых для украшений при торжественных случаях.

Расположение сих цветов горизонтальное, верхняя полоса чёрная, средняя жёлтая (или золотая), а нижняя белая (или серебряная).

Первые полосы соответствуют чёрному Государственному орлу в жёлтом или золотом поле, и кокарда из сих двух цветов была основана Императором Павлом I, между тем как знамёна и другие украшения из сих цветов употреблялись уже во время Царствования Императрицы Анны Иоанновны.

Нижняя полоса белая или серебряная соответствует кокарде Петра Великого и Императрицы Екатерины II; Император же Александр I, после взятия Парижа в 1814 году, соединил правильную гербовую кокарду с древнею Петра Великого, которая соответствует белому или серебряному всаднику (Св. Георгию) в Московском гербе.

Указ утвердил Правительствующий Сенат Российской империи по докладу министра Императорского двора графа В. Ф. Адлерберга. Первоначально этот флаг получил название Гербовый народный флаг, а в 1873 году он был назван «национальным».

В то же самое время бело-сине-красными флагами был украшен Париж во время его посещения императором Александром II для заключения мира после Крымской войны 1853—1856 годов, а французские газеты писали тогда об этом флаге как о «русском национальном».

Бело-сине-красный флаг до 1883 года оставался флагом торгового флота. Однако это не умаляло его значения, так как в соответствии с международной флажной традицией, как правило, национальный или государственный флаг одновременно является и флагом гражданского флота. В то же время военно-морские флаги обычно имеют особый рисунок, как бы предупреждая, что корабли под этим флагом вооружены. Именно поэтому бело-сине-красный флаг во всём мире воспринимался как русский флаг.

В 1896 году Особое совещание при Министерстве юстиции для обсуждения вопроса о российском национальном флаге под председательством генерал-адъютанта К. Н. Посьета изучило содержание дел по утверждению Указа от  года, затребованных из Министерства Императорского двора и Министерства внутренних дел. В Журнале № 3 заседания Совещания  года было записано:

При подробном рассмотрении… выяснилось, что Высочайшее утверждение в 1858 году флага чёрно-оранжево-белого состоялось по словесному докладу Министра Императорского Двора генерал-адъютанта графа В. Адлерберга без каких либо указаний на другие флаги.

 года именным указом Правительствующему Сенату император Александр ІІ учредил медаль «За усмирение Польского мятежа 1863—1864 годов». В данном указе цвета ленты медали — чёрный, оранжевый и белый — были названы «государственными». Это позволило современникам, а также последующим исследователям полагать, что «в 1858 году произошло изменение русского флага» и утверждение «рисунка гербовых цветов» явилось «утверждением национальных цветов России». Геральдический совет при Президенте Российской Федерации также считает, что вышеуказанный флаг нёс функции государственного флага.

В дальнейшем чёрный, золотой (жёлтый) и серебряный (белый) государственные цвета были использованы при создании территориальных гербов. Так, из них состояла кайма щита в гербе Бессарабской губернии, утверждённом в 1878 году.

Тем временем бело-сине-красные флаги всё чаще стали появляться на улицах российских городов, по крайней мере, столичных: например, в Москве во время открытия памятника А. С. Пушкину (1880 год). Именно на этот флаг обратил особое внимание император Александр III. Когда в 1883 году речь зашла о праздновании его коронации, министру внутренних дел графу Д. А. Толстому было объявлено о желании «в русской столице… видеть национальные флаги».

 года, накануне коронации Александра III, появилось Высочайшее повеление «О флагах для украшения зданий в торжественных случаях», разрешающее использовать для украшения зданий только бело-сине-красный флаг:

По всеподданнейшему Министра Внутренних Дел докладу, Государь Император, в 28-й день Апреля 1883 года, Высочайше повелеть соизволил: чтобы в тех торжественных случаях, когда признаётся возможным дозволить украшение зданий флагами, был употребляем исключительно русский флаг, состоящий из трёх полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цветов…

По поводу повеления от  года Особое совещание под председательством К. Н. Посьета записало:

Что касается закона 1883 года об украшении зданий исключительно бело-сине-красным флагом, то из письменного Всеподданнейшего доклада, находящегося в деле, Совещанием усмотрено, что Министр Внутренних дел Статс-Секретарь граф Толстой представлял к Высочайшему утверждению два флага: чёрно-оранжево-белый и бело-сине-красный, первый — как национальный и второй — как торговый, и что Государь Император избрал из них последний флаг, назвав его исключительно русским и тем, казалось бы, окончательно разрешил вопрос о единстве нашего государственного народного флага.

Однако чёрно-жёлто-белые флаги продолжали использоваться в торжественные дни как при коронации Александра III, так и впоследствии. Например, в августе 1885 года чёрно-жёлто-белые флаги поднимались как национальные при встрече русского императора Александра III и австрийского императора Франца Иосифа в Кремзире, а  года вышел приказ по военному ведомству № 34, в котором описано изготовление чёрно-жёлто-белого флага как «национального»:

Национальный флаг изготовляется из трёх равных горизонтальных отрезков флачной материи — чёрного, жёлтого и белого цветов…

В конце XIX века и позднее известный сторонник чёрно-жёлто-белого флага Е. Н. Воронец активно отстаивал мнение о том, что Высочайшее повеление Александра III 1883 года о флагах для украшения зданий в торжественных случаях, объявленное министром внутренних дел на основе устного распоряжения императора, не могло отменить подписанный собственноручно его предшественником, императором Александром II, указ от  года, в котором государственными цветами назывались чёрный, оранжевый и белый. Е. Н. Воронец считал, что именной указ императора Александра II мог бы отменить только соответствующий указ, также подписанный лично российским императором. Тем не менее положения Повеления 1883 года исполнялись местными властями. Так,  года в праздничный день воспоминания коронации императора Александра III харьковская полиция потребовала снятия со зданий вывешенных чёрно-жёлто-белых флагов, что имело большой общественный резонанс.

Продолжающаяся дискуссия о российском национальном флаге потребовала в преддверии коронации Николая II созыва Особого совещания при Министерстве юстиции под председательством генерал-адъютанта К. Н. Посьета для обсуждения вопроса «о русских государственных национальных цветах» (заседания Совещания проходили в марте — апреле 1896 года). Решение Совещания было подготовлено изданием анонимной брошюры «Происхождение флагов и их значение» и рассылкой её членам Совещания с пометой «Печатано по распоряжению Председателя Особого Высочайше утверждённого Совещания», доклад председателя Совещания повторял положения этой брошюры.

Проанализировав результаты предварительно проведённой работы по изучению истории происхождения различных флагов, в том числе и российских, участники Особого совещания сделали следующее заключение: «Разнообразны были цвета как кокард и гербов, так и знамён, и как легко эти цвета менялись. Не было цветов, которым бы отдавалось предпочтение и которые бы имели значение государственных… Поэтому о четырёхвековом существовании каких-либо цветов в качестве российских государственных, как утверждают авторы брошюр и газетных статей, доказывающих историческое значение цветов чёрного, оранжевого и белого, и речи быть не может». В результате в своём решении Совещание пришло к единому мнению:

…флаг бело-сине-красный имеет право называться Российским или национальным, и цвета его белый, синий и красный именоваться государственными; флаг же чёрно-оранжево-белый не имеет к тому ни геральдических, ни исторических основ. Флаг бело-сине-красный должен быть единым для всей Империи, не исключая и Финляндию.

В качестве аргументов в документах Особого совещания, в частности, были приведены и такие:

…народные цвета, для наружного знака или флага, следует искать в народном быте, народном вкусе, в проявлениях народной жизни, а также и в природе России. Рассматривая вопрос с этой точки зрения, Совещание пришло к заключению, что, следуя этому указанию, мы необходимо придём к результату одинаковому с тем, который указала история.

Великороссийский крестьянин в поле и в праздник ходит в красной или синей рубашке, малорос и белорус — в белой, бабы русские рядются в сарафаны также красные и синие.

Вообще, в понятиях русского человека — что красно, то и хорошо и красиво; на этом основании сложилось большое число народных пословиц, например:
«Не красна изба углами, красна пирогами»;
«Жить в добре и в красне хорошо и во сне»;
«Велик звон да не красен (не хороша слава)»;
«Красное солнышко на белом свете чёрную землю греет»…

Из следующих поговорок видно то же уважение народа и к белому цвету:
«Русский белый царь»,
«Белая земля — земля церковная»,
«На белой Руси не без добрых людей»,
«Без правды жить, с бела света бежать»,
«Белая барыня» и проч.

Если к этому присоединить белый цвет снежного савана, в который вся Россия облекается в течение более полугода, то, на основании и этих признаков, будет ясно, что для эмблематического выражения наружного вида России необходимо употребить цвета: белый, синий и красный.

 года по докладу великого князя генерал-адмирала Алексея Александровича, руководившего морским ведомством, император Николай II «Высочайше соизволил на признание во всех случаях бело-сине-красного флага национальным».

В соответствии с этим повелением коронация Николая II, состоявшаяся  года, прошла со множеством бело-сине-красных флагов, драпировок и т. п. Участникам коронации раздавались бело-сине-красные нагрудные ленточки, почётным гостям вручались памятные медали на бело-сине-красных лентах. Что, однако, не помешало провинциальной публике в день коронации «любоваться громадными трёхсаженными флагами из государственных цветов чёрно-жёлто-белого сочетания… на одной из самых лучших улиц Харькова».

Высочайшее решение было реализовано путём издания соответствующих нормативных документов: приказа по военному ведомству № 102 от  года, а также циркуляра Главного интендантского управления № 28 1896 года о том, что флаги «должны заготовляться взамен прежде заготовленных чёрно-оранжево-белых установленного национального бело-сине-красного цвета».  года императором Николаем II утверждены сразу восемь новых флагов на основе русского бело-сине-красного флага (это были флаги дипломатических представителей Российской империи, лоцманский флаг и флаги судоходных компаний, в том числе флаг судов Добровольного флота).

В 1899 году утверждён новый Морской устав, подготовленный комиссией под руководством адмирала К. П. Пилкина. В статье 1313 данного устава бело-сине-красный флаг обозначен как «национальный» (а не только как «коммерческий» согласно формулировке прежнего устава 1885 года):

1313. Флаг для коммерческих судов, — русский национальный флаг, состоит из трёх горизонтальных полос, считая сверху: белой, синей и красной. Он носится судами коммерческого флота приписанными к портам всех владений Российской Империи, исключая тех судов, коим присвоены особые флаги.

Подобная формулировка сохранялась и в дальнейшем — в изданиях Морского устава 1901 и 1914 годов.

В последнее десятилетие XIX века бело-сине-красный флаг, который стали вывешивать на зданиях, делая для этого особые гнёзда под древки, сопровождал также ярмарки и многие народные праздники, а уже во время русско-японской войны 1904—1905 годов его можно было встретить и в армейских частях. В свою очередь, чёрно-жёлто-белые цвета начали восприниматься как сугубо монархические, «романовские»: лента именно таких цветов, правда, расположенных в обратном порядке, была, к примеру, у медали «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913 год).

Недостаточно убедительная аргументация Особого совещания под председательством К. Н. Посьета привела к продолжению дискуссии в печати о цветах национального флага.

 года созвано новое Высочайше утверждённое при Министерстве юстиции Особое совещание «для всестороннего и по возможности окончательного выяснения вопроса о государственных русских национальных цветах» под председательством товарища (заместителя) министра юстиции А. Н. Верёвкина, подошедшее к вопросу с гораздо большей основательностью. В работе Совещания приняли участие представители министерств юстиции, народного просвещения, императорского двора, морского, иностранных дел, внутренних дел, Департамента герольдии Сената, а также Эрмитажа и Императорской публичной библиотеки. Среди участников Совещания были такие крупнейшие специалисты, как хранитель Оружейной палаты Ю. В. Арсеньев, известный военно-морской историк капитан 2-го ранга П. И. Белавенец, помощник директора Императорской публичной библиотеки Н. П. Лихачёв, управляющий Гербовым отделением Департамента герольдии А. П. Барсуков, библиотекарь Главного управления Генерального штаба А. И. Григорович, сотрудники Эрмитажа барон А. Е. фон Фёлькерзам и С. Н. Тройницкий. Во время работы Совещания были собраны сведения о гербах, флагах и кокардах зарубежных государств, о древних российских печатях, грамотах и знамёнах. Большой и кропотливый труд проделал П. И. Белавенец, доставивший в Санкт-Петербург старинный петровский бело-сине-красный флаг, хранившийся до этого в Архангельске. Он также собрал сведения о русских знамёнах, захваченных шведами под Нарвой, переиздал и прокомментировал «Книгу о флагах» К. Алярда (Алларда) и составил специальную записку о русских знамёнах.

В ходе работы Особого совещания предлагались различные варианты национального флага (например, чёрный двуглавый орёл на белом полотнище), по данной теме велась острая полемика в прессе. При этом П. И. Белавенец отстаивал приоритет бело-сине-красного флага, сторонниками чёрно-жёлто-белого флага являлись В. Е. Белинский, Ю. В. Арсеньев, Е. Н. Воронец и — с оговорками — Н. П. Лихачёв.

Совещание выявило отсутствие строгих геральдических оснований как для чёрно-жёлто-белых, так и для бело-сине-красных цветов национального флага. Однако, исходя из геральдического принципа соответствия цветов государственного флага гербовым цветам, большинство участников Совещания высказалось за то, чтобы признать русскими государственными цветами чёрный, жёлтый (золотой) и белый (серебряный). Бело-сине-красный флаг предлагалось отменить (оставив его лишь для торговых судов во внутренних водах). Заключение Особого совещания было представлено на рассмотрение Совета министров Российской империи, который на заседании  года признал необходимым «подвергнуть его дополнительному соображению с точки зрения практической приемлемости и целесообразности», возложив это «соображение» на особую комиссию при Морском министерстве.

Данная комиссия под председательством морского министра И. К. Григоровича и при участии представителей ряда министерств пришла к выводу, что предложенная Особым совещанием реформа «неудобна». При этом она констатировала, что «изменение национальных флагов, как военных, так и коммерческих в иностранных государствах имело место лишь в тех случаях, когда страна переживала государственный переворот или же после крупных политических событий».

В 1913 году император Николай II подтвердил указ Александра II о государственных цветах России: чёрном, жёлтом и белом. Однако национальным флагом продолжал оставаться бело-сине-красный триколор: так, к примеру, в 1913 году повелением Николая II спортсменам (которые при этом не являлись офицерами) было предоставлено право носить «прямоугольник с горизонтальными полосами национальных цветов (бело-сине-красный)», а в соответствующей статье Морского устава издания 1914 года бело-сине-красный флаг по-прежнему обозначался как «национальный».

 года на заседании Совета министров Российской империи решено впредь все вопросы о флагах передать в ведение Морского министерства, на которое и возлагалось решение о реформе русского национального флага.

 года, или по другим данным 18 (31) августа того же года, циркуляром № 29897 Министерства внутренних дел Российской империи было предписано на манифестациях, а также «для употребления в частном быту» использовать новый флаг — бело-сине-красное полотнище с чёрным двуглавым орлом в жёлтом квадрате у древка (таким образом, данный флаг соединил императорский штандарт с национальным флагом). Символика флага подчёркивала «единение царя с народом». Этот флаг в некоторых публикациях того времени назывался «новым русским национальным флагом», хотя он никогда не был государственным флагом Российской империи и достаточно редко использовался.

 года император Николай II повелел разрешить использование печатного рисунка нового флага лишь для «украшения патриотических картин и изданий», ношения в виде нагрудного значка «как в частном быту, так и на разрешённых патриотических собраниях», а также для ношения в тех же случаях в виде ручного флажка (размерами «не более четырёх вершков длиною, трёх вершков шириною при древке не длиннее семи вершков»), при этом также оговаривалось, что для украшения зданий в торжественные дни и во всех других случаях, когда допускается поднимать флаг или нести его в процессии, должен использоваться исключительно бело-сине-красный национальный флаг, а подъём нового флага-символа, содержащего в своём рисунке императорский штандарт, в этих случаях не допускался.

В годы Первой мировой войны на летательные аппараты русской военной авиации наносили опознавательные знаки, основанные на бело-сине-красных цветах.

Флаг России в период Временного правительства 

Во время Февральской революции 1917 года император Николай II отрёкся от престола в пользу своего брата великого князя Михаила Александровича, который, в свою очередь, передал власть Временному правительству. Затем  года Россия была провозглашена демократической республикой.

 года под председательством Ф. Ф. Кокошкина состоялось заседание Юридического совещания при Временном правительстве для «обсуждения вопроса о дальнейшем употреблении знаков государственного герба и национального флага». В нём в качестве экспертов («сведущих лиц») приняли участие такие известные специалисты в области государственной символики, как В. К. Лукомский и С. Н. Тройницкий. По итогам прошедшего обсуждения в записи Юридического совещания было, в частности, отмечено следующее: «Что же касается вопроса о русском национальном флаге, то Совещание, не усматривая в нём никаких признаков монархических эмблем, полагало сохранить бело-сине-красный флаг и почитать его русским национальным флагом. Таковое своё заключение Юридическое Совещание постановило представить на усмотрение Временного Правительства».

На прошедшем  года заседании Временного правительства вопрос о государственном гербе и национальном флаге отложили до «разрешения Учредительным собранием». Бело-сине-красный флаг продолжал быть фактическим государственным символом России до Октябрьской революции 1917 года (де-юре — до принятия 8 апреля 1918 года декрета Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета об установлении флага РСФСР), а в период Гражданской войны бело-сине-красный флаг представлял собой символ Российского государства и Белого движения в противовес красному флагу Советской России.

Флаг РСФСР 

В ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября) 1917 года в России произошла очередная революция, и к власти пришла партия большевиков. Высшими органами власти государства стали Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) и Совет Народных Комиссаров (СНК).

Роль государственного флага в Советской России в первые месяцы советской власти выполняло прямоугольное красное полотнище без надписей и эмблем, хотя это и не было установлено никаким нормативным актом (юридически сохранялось официальное название государства — Российская Республика, флагом которой также де-юре оставался бело-сине-красный флаг). В связи с тем, что применение неузаконенного красного флага вызывало явные коллизии в международных отношениях, 8 апреля 1918 года вопрос о флаге РСФСР обсуждался на заседании Совета Народных Комиссаров (СНК). В постановлении СНК предлагалось ВЦИК объявить государственным флагом красное полотнище с буквами «П. В. С. С.» (то есть с аббревиатурой девиза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»). Однако в итоге декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 8 апреля 1918 года было определено: «Флагом Российской Республики устанавливается Красное Знамя с надписью: „Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика“». В тексте декрета не содержалось никаких уточнений относительно цвета, величины и расположения надписи, соотношения ширины и длины полотнища.

17 июня 1918 года ВЦИК утвердил образец изображения флага РСФСР, разработанный по поручению Народного комиссариата иностранных дел художником-графиком С. В. Чехониным. Флаг представлял собой красное прямоугольное полотнище, в верхнем углу которого, у древка, помещалась надпись «РСФСР» золотыми буквами, стилизованными под славянские; эта надпись от остальной части полотнища с двух сторон была отделена золотыми полосками, образующими прямоугольник.

10 июля 1918 года V Всероссийский съезд Советов утвердил первую Конституцию РСФСР, которая была опубликована 19 июля того же года. В статье 90 указанной Конституции содержалось описание флага РСФСР:

90. Торговый, морской и военный флаг Российской Социалистической Федеративной Советской Республики состоит из полотнища красного (алого) цвета, в левом углу которого — у древка, наверху, помещены золотые буквы Р. С. Ф. С. Р. или надпись: Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика.

Новый флаг РСФСР оказался малопригодным для использования на море, так как надпись на нём на расстоянии плохо различалась. Поэтому в 1920 году дополнительно разработаны и утверждены военно-морской и торговый флаги РСФСР, а существовавший до этого флаг РСФСР остался государственным и военным флагом (при этом его внешний вид немного изменился — было несколько скорректировано написание букв; в качестве Государственного флага РСФСР он использовался до 1937 года).

30 декабря 1922 года РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и ЗСФСР подписали Договор об образовании СССР. В Конституции СССР, принятой в 1924 году, Государственный флаг СССР описан как красное или алое прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 1:2 «с изображением на его верхнем углу у древка золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамлённой золотой каймой». Его несли все советские морские и речные торговые суда, а также использовали дипломатические представительства СССР.

После принятия Конституции СССР, в которой впервые было использовано понятие «Государственный флаг СССР», 11 мая 1925 года XII Всероссийский съезд Советов принял новую редакцию Конституции РСФСР со следующим описанием флага:

88. Государственный флаг Российской Социалистической Федеративной Советской Республики состоит из полотнища красного (алого) цвета, в левом углу коего, у древка наверху, помещены золотые буквы «Р.С.Ф.С.Р.».

23 марта 1925 года ВЦИК и СНК РСФСР приняли совместное постановление «О порядке употребления государственного флага РСФСР учреждениями, организациями и частными лицами». Согласно статье 1 этого постановления, государственный флаг РСФСР поднимался (вывешивался) постоянно только на зданиях ВЦИК, СНК РСФСР и всех местных Советов и их исполнительных комитетов; а временно — во время съездов Советов и сессий ВЦИК — на зданиях, где проходили их заседания. Кроме того, «в дни общепролетарских, общесоюзных, республиканских и местных праздников и торжеств» указанный флаг вывешивался также и на зданиях государственных учреждений и государственных предприятий РСФСР.

Далее в статье 2 этого постановления указывалось, что в дни праздников и торжеств «на всех государственных зданиях, кроме упомянутых в статье 1, как то: учебных заведениях, больницах, театрах и тому подобных, поднимается флаг, состоящий из полотнища красного цвета без надписей и обозначений, прямоугольный, с отношением длины полотнища к ширине, как 2:1». Обязанность поднимать такой флаг в дни общепролетарских и общесоюзных праздников распространялась также на профессиональные, кооперативные и другие общественные организации. Помимо этого, подобный красный флаг без надписей могли по своему желанию вывешивать на зданиях в дни праздников частные лица и частные организации. Таким образом, данным постановлением была сужена сфера применения Государственного флага РСФСР и узаконено употребление простого красного полотнища в роли своеобразного национального флага. Красный флаг без надписей и символов являлся наиболее распространённым флагом в СССР (и в РСФСР в том числе) до 1955 года, когда было утверждено «Положение о Государственном флаге РСФСР», которое не предусматривало замену государственного флага РСФСР простым красным полотнищем.

Вопреки сложившемуся мнению, что государственный флаг СССР вытеснил из употребления государственный флаг РСФСР, сфера применения государственного флага СССР первоначально была не очень широкой. В соответствии с утверждённым 29 августа 1924 года Постановлением Президиума ЦИК СССР и Совета Народных Комиссаров СССР «О флагах и вымпелах Союза Советских Социалистических Республик» помимо использования в качестве кормового флага на торговых и пассажирских судах, приписанных к советским портам, государственный флаг СССР непосредственно на территории Советского Союза был поднят постоянно только на двух зданиях — на здании Центрального Исполнительного Комитета СССР и на здании Совета Народных Комиссаров СССР. В дни общесоюзных праздников государственный флаг СССР поднимался только над зданиями центральных и местных учреждений народных комиссариатов и иных органов СССР, которые в большинстве населённых пунктов СССР просто отсутствовали.

21 января 1937 года Чрезвычайным XVII Всероссийским съездом Советов утверждена новая конституция РСФСР, которая гласила:

Статья 149. Государственный флаг Российской Советской Федеративной Социалистической Республики состоит из красного полотнища, в левом углу которого, у древка наверху, помещены золотые буквы «РСФСР».

Постановлением Президиума ВЦИК от 1 апреля 1937 года утверждён новый образец Государственного флага РСФСР, разработанный по поручению Президиума ВЦИК художником А. Н. Милькиным. В отличие от флага РСФСР прежнего образца, новый флаг не имел обведённого золотыми линиями крыжа, а аббревиатура названия республики была нанесена обычным шрифтом, без разделительных точек.

20 января 1947 года Президиум Верховного Совета СССР своим постановлением «О государственных флагах союзных республик» признал целесообразным внести изменения в государственные флаги союзных республик с тем, чтобы они одновременно отражали идею союзного советского государства и национальные особенности республик. На новые флаги республик помещалась эмблема СССР — серп и молот с пятиконечной звездой — при сохранении основного красного цвета полотнища, а национальные, исторические и культурные особенности каждой республики поручалось выразить другими цветами, а также при помощи национального орнамента.

Первое заседание, посвящённое разработке нового флага РСФСР, прошло в марте 1947 года под председательством секретаря Президиума Верховного Совета РСФСР П. В. Бахмурова. Известный художник-плакатист А. А. Кокорекин предложил использовать национальные белый, синий и красный цвета. По его проекту на красном флаге снизу располагались белая и синяя полосы, занимавшие одну треть полотнища. Этот проект флага в июне 1948 года послали на согласование секретарю Президиума Верховного Совета СССР А. Ф. Горкину и в декабре 1949 года — председателю Совета Министров РСФСР Б. Н. Черноусову. Но соответствующее решение принято не было. Кроме того, среди проектов нового флага РСФСР имелся и такой: в нижней трети полотнища помещались три продольные полосы — белая, синяя и красная, повторявшие расцветку исторического флага России. Однако в итоге в виде «национальной особенности» на флаге РСФСР появилась лишь вертикальная светло-синяя полоса (проект художника В. П. Викторова).

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1954 года установлен новый Государственный флаг РСФСР. Законом РСФСР от 2 июня 1954 года этот Указ был утверждён и описание флага внесено в статью 149 Конституции РСФСР:

Статья 149. Государственный флаг Российской Советской Федеративной Социалистической Республики состоит из красного полотнища со светлосиней полосой у древка во всю ширину флага. Светлосиняя полоса составляет одну восьмую длины флага. В левом верхнем углу красного полотнища изображены золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, обрамлённая золотой каймой. Отношение ширины флага к длине 1:2.

Затем Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 декабря 1955 года утверждено «Положение о Государственном флаге Российской Советской Федеративной Социалистической Республики», в котором были уточнены размеры и место расположения символов на флаге. Неотъемлемой частью в указанное Положение включили графическое изображение флага с указанием всех размеров, необходимых при его изготовлении.

Описание государственного флага РСФСР было в целом повторено в статье 181 новой Конституции РСФСР, которую приняли в 1978 году. 22 января 1981 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР утверждена новая редакция Положения о Государственном флаге РСФСР. В нём, в частности, на цветном и схематическом рисунках обратной стороны полотнища флага отсутствовали изображения звезды, серпа и молота.

Использование российского триколора после 1917 года

Гражданская война в России и Белая эмиграция 
Во время Гражданской войны в России бело-сине-красный флаг использовался Белым движением (в том числе и властями Российского государства, во главе которого стоял Верховный правитель адмирал А. В. Колчак), а по её окончании — эмигрантскими организациями за пределами СССР.

Так, например, в феврале — апреле 1918 года при генерале Л. Г. Корнилове постоянно находился бело-сине-красный флаг с надписью «Отечество». Отличительным знаком Добровольческой армии стал «нашиваемый на рукав угол из лент национальных цветов» — белого, синего, красного. Аналогичный шеврон, только нашиваемый острым углом вверх, был знаком Северо-Западной армии генерала Н. Н. Юденича. Весной 1920 года генералом П. Н. Врангелем учреждается орден Святителя Николая Чудотворца в виде металлического креста с изображением Святителя Николая, который носили на «трёхцветной национальной ленте».

«Новый русский национальный флаг» с имперским орлом в жёлтом кантоне, наряду с обычным российским триколором, поднимался русскими добровольцами-монархистами, сражавшимися в гражданской войне в Испании в 1936—1939 годах на стороне генерала Франко.

Вторая мировая война 

Во время Второй мировой войны исторические флаги России — Андреевский и бело-сине-красный, а также эмблемы на их основе использовали некоторые русские военные формирования, воевавшие на стороне нацистской Германии, в частности, Русская освободительная армия (РОА) под командованием А. А. Власова и «Особая дивизия R» (дивизия «Руссланд») под командованием Б. А. Смысловского.

Историк, доктор исторических наук Н. А. Соболева отмечает, что в настоящее время в некоторых средствах массовой информации периодически появляются «нелестные высказывания о государственном флаге России» и транслируется миф о «власовском» триколоре. По её мнению, этот устойчивый миф «рассчитан на недостаточную историческую грамотность современного российского общества», а авторы различных современных интерпретаций на тему российского флага умалчивают или искажают многие исторические факты.

Н. А. Соболева приводит документальные свидетельства о том, что в начале 1943 года в процессе создания и утверждения символики Русской освободительной армии (РОА) рейхсминистр по делам восточных оккупированных территорий А. Розенберг лично перечеркнул все проекты нарукавного знака РОА, основанные на цветах русского национального бело-сине-красного флага. В итоге для РОА был утверждён проект знака с синим Андреевским крестом. Отмечается, что имевшее место эпизодическое появление в частях РОА российского триколора связано отнюдь не с фигурой А. А. Власова, а с инициативой белоэмигрантов. Кроме того, военные историки указывают, что большинство подразделений из русских коллаборационистов придавались немецким воинским частям либо непосредственно подчинялись немецкому военному командованию, не являясь таким образом самостоятельными боевыми частями. Поэтому эти подразделения вообще не имели собственной символики в виде знамён или флагов.

«Конец ВС КОНР, которые распустили в последние дни войны их руководители, был плачевен, как, впрочем, и для самих руководителей, пытавшихся бело-сине-красным русским флагом прикрыть свою идейную несостоятельность», — пишет Н. А. Соболева.

Перестройка в СССР 
С 1987 года бело-сине-красный флаг начал открыто использоваться национально-патриотическими организациями (в частности — обществом «Память»). С октября 1988 года трёхцветные бело-сине-красные флаги стали появляться на митингах и демонстрациях российского демократического движения. Впервые этот флаг был поднят демократами 7 октября 1988 года в День Конституции СССР на митинге, который проходил на ленинградском стадионе «Локомотив», по инициативе членов НТС и «Демократического союза», и очень быстро он утвердился в массовом сознании как символ всех демократических сил.

В матче за звание чемпиона мира по шахматам 1990 года Гарри Каспаров, формально представлявший СССР, выступал под бело-сине-красным флагом — символом новой, демократической России. Его соперник — Анатолий Карпов — играл под советским флагом.

Одновременно стали появляться и статьи об истории и значении национальных символов России. Автор первой серьёзной публикации — «О русском национальном флаге» — О. Сидельников отмечал: «Сейчас, когда возникло пристальное внимание к „белым пятнам“ истории, при резко возросшем интересе к своей национальной истории, литературе, культуре, думается, что русским следовало бы вернуть себе свою национальную символику и, в частности, свой национальный флаг, как это уже сделали Литва, Латвия и Эстония». Кроме того, в Ленинграде возникла группа «Русское знамя», которая восстанавливала и приводила в порядок памятники и могилы исторических деятелей. Одним из направлений работы энтузиастов этой группы стала пропаганда идеи восстановления бело-сине-красного флага в качестве государственного флага России.

Использование флагов советского периода после 1991 года 

Несмотря на утверждение бело-сине-красного государственного флага в 1991 году, представители российских коммунистических организаций продолжали использовать флаги СССР и РСФСР на уличных манифестациях и митингах. Также флаги СССР и РСФСР, чёрно-жёлто-белый флаг Российской империи и Андреевский флаг использовались некоторыми сторонниками Верховного Совета России во время событий сентября — октября 1993 года в Москве.

В 1994 и 1997 годах депутат от фракции КПРФ О. А. Шенкарёв вносил на рассмотрение Государственной думы проекты федеральных конституционных законов о государственных символах России, в которых в качестве государственного флага предлагалось утвердить красное полотнище с расположенными в верхнем углу золотыми серпом и молотом. Однако эти законопроекты не были приняты Думой.

7 ноября 2003 года кандидат в депутаты Государственной думы, член КПРФ Армен Бениаминов поднял на флагштоке здания Государственной думы флаг СССР вместо спущенного им перед этим государственного флага Российской Федерации. Против Бениаминова возбудили уголовное дело по статье 329 Уголовного кодекса России «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации».

В 2006 году флаг РСФСР использовали антиглобалисты на проводившейся на стадионе имени Кирова в Санкт-Петербурге акции протеста «Контрсаммит» против проведения саммита G8.

В апреле 2022 года группа депутатов от КПРФ выступила с законодательной инициативой в Государственной думе об установлении в качестве государственного флага России фактически бывшего флага СССР.

Флаг Российской Федерации с 1991 года 

После прошедших в марте 1990 года выборов народных депутатов РСФСР движение «Демократическая Россия» образовало «Конституционную комиссию», которая подготовила проекты Декларации о государственном суверенитете республики и предложения по конституционным поправкам. В числе обсуждавшихся первоочередных поправок было изменение Государственного флага РСФСР — новой редакцией статьи 181 Конституции предлагалось установить, что «Государственный флаг РСФСР представляет собой трёхцветное прямоугольное полотнище с равными по величине горизонтальными полосами: верхняя — белого, средняя — голубого, нижняя — алого цвета. Отношение ширины флага к его длине — 1:2».

Однако на первом Съезде народных депутатов РСФСР установленный в 1954 году государственный флаг РСФСР изменён не был, более того, 23 мая 1990 года депутаты большинством голосов постановили убрать бело-сине-красные флажки, установленные на столиках некоторых народных депутатов РСФСР, а в прессе эти флажки назвали «царской символикой». В проекте Конституции Российской Федерации, принятом 12 октября 1990 года Конституционной комиссией РСФСР за рабочую основу (указанная комиссия создана первым Съездом народных депутатов РСФСР), устанавливалась более осторожная формулировка без явного указания на бело-сине-красный флаг и двуглавого орла: «Официальные отличительные знаки Российской Федерации (герб и флаг) воплощают исторические символы российской государственности. Описание государственного герба и государственного флага Российской Федерации, порядок их использования определяются законом». Но даже это положение вызвало острую критику, и в последующих вариантах проекта Конституции (ноябрь 1990 года — июль 1991 года) оно тоже было снято и заменено отсылкой к закону.

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял «Декларацию о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики», а уже 5 ноября 1990 года Совет Министров РСФСР издал постановление об организации работы по созданию новых Государственного флага и Государственного герба РСФСР. Комитету по делам архивов при Совете Министров РСФСР поручили разработать концепцию новых государственных символов и совместно с Министерством культуры РСФСР подготовить проекты новых государственных флага и герба России.

Для осуществления указанной работы создавалась правительственная комиссия, по поручению которой Комитет по делам архивов организовал «круглый стол» под руководством председателя Комитета Р. Г. Пихоя. В его работе приняли участие специалисты из Москвы и Ленинграда, народные депутаты РСФСР, представители министерств и ведомств, художники. В конце 1990 — начале 1991 года проведены три заседания, на которых обсуждались происхождение и эволюция исторических государственных символов и вырабатывалась концепция государственной символики России. В конечном итоге «круглый стол» подготовил предложения, которые и были представлены правительственной комиссии Совета Министров РСФСР: так, в качестве Государственного флага РСФСР рекомендовалось принять бело-сине-красный флаг.

В марте 1991 года, изучив на своём заседании представленные предложения, правительственная комиссия приняла решение отложить внесение соответствующих законопроектов на рассмотрение Совета Министров и Верховного Совета РСФСР на период до окончания избирательной кампании по выборам президента РСФСР.

Во время «Августовского путча» бело-сине-красный флаг широко использовался силами, противостоявшими ГКЧП. Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1991 года, подготовленным на основе соответствующего положения проекта Конституции России, исторический флаг России был признан официальным Национальным флагом Российской Федерации:

Верховный Совет РСФСР постановляет:
До установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации.

В тот же день над зданием Верховного Совета РСФСР водружён бело-сине-красный флаг из шёлка размером 180×255 см.

Из-за бурных событий августа 1991 года вышеуказанное постановление Верховного Совета РСФСР об установлении Национального флага России было официально опубликовано только 3 сентября 1991 года, а до этого, 27 августа 1991 года центральные газеты опубликовали сообщение ТАСС от 25 августа, которое гласило:

Председатель Совета Министров РСФСР И. С. Силаев направил центральным и местным органам государственной власти и управления РСФСР, а также средствам массовой информации телеграмму, в которой, в частности, говорится:
Руководствуясь решениями чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1991 года и Президента РСФСР, считать Государственным флагом РСФСР исторический Российский флаг, представляющий собой полотнище из трёх равновеликих горизонтально расположенных полос: верхней — белого, средней — синего, нижней — красного цветов. Соотношение ширины флага к его длине — 1:2.

1 ноября 1991 года пятым Съездом народных депутатов РСФСР бело-лазорево-алый флаг был законодательно утверждён Государственным флагом РСФСР:

Государственный флаг РСФСР представляет собой прямоугольное полотнище с равновеликими горизонтальными полосами: верхняя полоса белого цвета, средняя — лазоревого цвета и нижняя — алого цвета. Отношение ширины флага к его длине — 1:2.

За утверждение флага проголосовало 750 народных депутатов РСФСР из 865 участвовавших в голосовании.

25 декабря 1991 года по решению Верховного Совета РСФСР законодательно утверждается новое наименование государства — Российская Федерация (Россия). В 19 часов 45 минут над Московским Кремлём вместо флага СССР поднят флаг России.

21 апреля 1992 года шестой Съезд народных депутатов Российской Федерации принял закон «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР», согласно которому внесены изменения в Конституцию РСФСР: во всех её статьях, где упоминалось название республики, в том числе и в 181-й статье, описывающей Государственный флаг, оно было заменено на название «Российская Федерация». Отныне флаг России в действовавшей на то время Конституции официально стал именоваться Государственным флагом Российской Федерации. Поправки вступили в силу 16 мая 1992 года с момента опубликования.

Параллельно продолжалась работа над новой Конституцией Российской Федерации. Среди прочих поправок в Конституционную комиссию поступили предложения об уточнении описания Государственного флага России. Так, Министерство иностранных дел России предложило изменить соотношение сторон флага с 1:2 на 2:3, «как это было до революции», а Комиссия Совета Республики Верховного Совета России по культуре — поменять слова «лазоревый» и «алый» в описании цветов двух нижних полос флага на «синий» и «красный», поскольку установленное Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1991 года № 1627/I-I и Законом РСФСР от 1 ноября 1991 года № 1827-I описание цветов флага — белый, лазоревый, алый — не соответствовало существовавшему в Российской империи (в законодательных актах Российской империи цветами флага назывались белый, синий и красный).

Оба предложения были учтены: на шестом Съезде народные депутаты также рассмотрели разработанный Конституционной комиссией и Верховным Советом России проект новой Конституции Российской Федерации (проект от 4 апреля 1992 года) и приняли постановление «О проекте Конституции Российской Федерации и порядке дальнейшей работы над ним». В указанном проекте Конституции в статье 133 предлагалось установить следующее описание Государственного флага:

Статья 133
(1) Государственным флагом РФ является прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого цвета, средней — синего цвета и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине — 2:3.

В последнем варианте проекта Конституции России (август 1993 года), разработанном Конституционной комиссией, подтверждалось описание бело-сине-красного Государственного флага из проекта Конституции от 4 апреля 1992 года, в то время как в проектах, представленных президентом России (проект от 29 апреля 1993 года и проект Конституционного совещания от 12 июля 1993 года), положенных в основу ныне действующей Конституции, предусматривалось установление государственных символов Российской Федерации (флага, герба, гимна) федеральными конституционными законами.

Накануне принятия новой Конституции, определившей современное государственное устройство России, 11 декабря 1993 года президент России Б. Н. Ельцин подписал Указ № 2126 «О Государственном флаге Российской Федерации», которым было утверждено Положение о Государственном флаге Российской Федерации и признано утратившим силу Положение о Государственном флаге РСФСР от 1955 года. В статье 1 Положения давалось следующее описание Государственного флага Российской Федерации:

1. Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине — 2:3.

При этом оттенки цветов государственного флага не были установлены.

1 января 1999 года введён ГОСТ Р 51130-98 «Флаг Государственный Российской Федерации. Общие технические условия».

Описание Государственного флага Российской Федерации, содержавшееся в Положении 1993 года, без изменений повторено в статье 1 Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации», вступившего в силу 27 декабря 2000 года.

Штандарт Президента 

Указом президента России Б. Н. Ельцина от 15 февраля 1994 года № 319 «О штандарте (флаге) Президента Российской Федерации» был введён специальный флаг — Штандарт Президента Российской Федерации. Его цвета повторяют расцветку государственного флага России; отличие заключается в отношении ширины флага к его длине — 1:1 — и в расположенном по центру штандарта изображении Государственного герба Российской Федерации без геральдического щита.

Оригинал штандарта является одним из официальных символов президента России. Его полотнище окаймлено золотой бахромой, а на древке крепится серебряная скоба с выгравированными фамилией, именем и отчеством президента Российской Федерации и датами его пребывания на этом посту. Само древко штандарта увенчано металлическим навершием в виде копья.

Использование флага России 

После принятия Федерального конституционного закона «О Государственном флаге Российской Федерации» в соответствии с первоначальными редакциями использование флага России было жёстко регламентировано. Его могли использовать только:
 органы государственной власти Российской Федерации;
 дипломатические и прочие официальные представительства России за рубежом;
 морские и речные суда, включённые в один из реестров судов России, а также военные корабли и суда.
Особенностью этого закона являлось то, что использование Государственного флага Российской Федерации частными лицами допускалось, например, лишь во время отдания воинских почестей покойному и в других специально оговорённых случаях. Использование Государственного флага Российской Федерации в нарушение установленных этим федеральным конституционным законом правил являлось административным проступком согласно статье 17.10 Кодекса об административных правонарушениях «Незаконные действия по отношению к государственным символам Российской Федерации» (до изменения формулировки статьи 8 ноября 2008 года) и влекло за собой юридическую ответственность.

Осенью 2008 года это противоречие было устранено: Государственная дума поддержала законопроект, разрешающий любое уважительное использование Государственного флага Российской Федерации негосударственным организациям и частным лицам. В закон «О Государственном флаге Российской Федерации» было включено положение о том, что:

Допускается использование Государственного флага Российской Федерации, в том числе его изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, если такое использование не является надругательством над Государственным флагом Российской Федерации.

Флаг может вывешиваться на мачте (флагштоке), древке или без древка. При вертикальном расположении полотнища белая полоса должна располагаться слева.

Ответственность за ненадлежащее использование государственного флага России определена статьёй 17.10 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации», предусматривающей наложение штрафа.

Ответственность за надругательство над государственным флагом России 
Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации является преступлением. Надругательство может выражаться в совершении лицами, достигшими 16 лет, самых разнообразных активных публичных действий, свидетельствующих о неуважительном отношении к флагу, например, в его уничтожении, повреждении, нанесении циничных рисунков или надписей.

Согласно статье 329 Уголовного кодекса России «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации», оно карается ограничением свободы на срок до одного года либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. На практике распространённым является условное наказание.

День Государственного флага Российской Федерации 

День Государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа. Он был установлен в 1994 году указом президента России Б. Н. Ельцина.

Самый большой флаг России 
22 августа 2020 года в честь Дня российского флага парашютисты развернули в небе над Подмосковьем российский флаг размером с футбольное поле — его площадь составила 5000 м². Приглашённые эксперты книги «Гиннесс. Мировые рекорды» зафиксировали рекорд, но отказались официально его регистрировать из-за санкций в отношении России.

7 июля 2013 года во Владивостоке почти 30 тысяч горожан выстроились на мосту через бухту Золотой Рог с красными, синими и белыми флажками в руках, и создали 707-метровый флаг России. Данное событие попало в книгу рекордов Гиннесса как самый большой «живой» флаг в мире.

Приднестровская Молдавская Республика 
В непризнанной Приднестровской Республике с 2017 года российский флаг используется наравне с её государственным флагом.

Значение цветов флага 
Цветам российского флага приписывается ряд символических значений, однако официального толкования цветов Государственного флага Российской Федерации не существует. Одна из популярных трактовок заключается в следующем:
  белый цвет символизирует благородство и откровенность;
  синий цвет — верность, честность, безупречность и целомудрие;
  красный цвет — мужество, смелость, великодушие и любовь.

Другим распространённым толкованием стало соотнесение цветов флага с историческими частями Российского государства: Белой (белый цвет), Малой (синий цвет) и Великой Русью (красный цвет). Это объяснение происходило из титула русских царей: «Всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец», символизируя единение великороссов, малороссов и белорусов. Кроме того, до 1917 года существовали и другие трактовки значений указанных цветов, например:
  белый — символ свободы и независимости;
  синий — цвет Богородицы;
  красный — символизирует державность.

С точки зрения геральдистов все подобные расшифровки носят необязательный, поэтико-лирический характер. При этом по мнению историка Г. В. Вилинбахова, каждое из толкований символики цветов российского флага имеет право на своё существование. Однако необходимо помнить, что в официальных документах эпохи Петра I и более позднего времени никакого объяснения символики бело-сине-красного флага не было.

Панславянские цвета 

В 1848 году участники Славянского съезда в Праге приняли решение, что они возьмут за основу для флагов своих освободительных движений цвета российского бело-сине-красного флага. С использованием сочетания этих трёх цветов были созданы флаги целого ряда славянских государств и народов — словаков (с 1848 года; позднее, в 1938—1945 годах и с 1990 года — Словакии), Словении, Хорватии, Сербии, Черногории (до 2004 года), бывшей Югославии, Болгарии (с заменой синего цвета на зелёный), лужицких сербов и русинов.

В некоторых случаях совпадение цветов флагов с панславянскими не является намеренным и никак не связано с государственным флагом России (как, например, флаг Чехословакии, ныне флаг Чешской Республики).

Похожие флаги 
Такие государства как Словакия и Словения используют флаги, похожие на флаг России до степени смешения (до 1992 года на флаге Словакии не было изображения герба, и он отличался от российского только более тёмной средней полосой, что совпадало с более поздним дизайном флага России, утверждённым в 1993 году).

См. также 
 Флаги субъектов Российской Федерации
 Военно-морской флаг Российской Федерации
 Флаг Военно-воздушных сил России
 Список ведомственных флагов России
 Панславянские цвета

Комментарии 

Источники

Литература 

 Белавенец П. И. Краткая записка о старых русских знамёнах. — : Сенатская Типография, 1911. — 77 с. (на сайте Руниверс)
 Белинский В. Е. Русский национальный флаг и его реформа. — : Сенатская типография, 1911. — 37 с.
 Винклер П. П., фон Гербы городов, губерний и посадов Российской империи. — : Планета, 1991. — 226 с. — ISBN 5-85250-429-7
 Высочайше учреждённое при Министерстве Юстиции Особое Совещание для выяснения вопроса о русских государственных национальных цветах. Материалы. IV. Докладная записка Члена Особого Совещания Князя М. С. Путятина, поданная 29 марта 1896 г. в Высочайше утверждённое Совещание под председательством Генерал-Адъютанта Посьета. — : Сенатская типография, 1911.
 
 . — : Сенатская типография, 1911.
 Морской энциклопедический словарь / Под редакцией В. В. Дмитриева. — : Судостроение, 1991. — Т. 1. — ISBN 5-7355-0280-8
 Полное собрание законов Российской империи, т. XXXIII, узаконение № 33289.
 Рисунки к изданию «Русские старинные знамёна» С. Лукиана Яковлева (Древности Российского государства, изданные по Высочайшему повелению) — : Хромолитография В. Бахман, 1865.
 Самоквасов Д. Я. К вопросу о государственных цветах древней России — : Тип. В. М. Саблина, 1910. — 16 с.
 
 Соболева Н. А., Казакевич А. Н. Символы и святыни Российской державы. — : Олма Медиа Групп, ОЛМА-ПРЕСС Звёздный мир, 2006. — 224 с. — ISBN 5-373-00604-1, ISBN 5-94850-315-1
 
 
 
 Яковлев Л. Русские старинные знамёна. Ч. II. Подробная опись русских старинных знамён. // Древности Российского государства. Дополнение к III отделению. — , 1865.

В Российской империи были изданы следующие альбомы, посвящённые морским флагам и вымпелам:

 Собрание штандартов, флагов и вымпелов, употребляемых в Российской империи. — СПб., 1829, 1833.
 Альбом штандартов, флагов и вымпелов европейских морских держав, составленный капитаном французского флота Легра. — СПб.: Издание Гидрографического департамента Морского министерства, 1861.
 Альбом штандартов, флагов и вымпелов Российской империи, европейских и внеевропейских государств, изданный Гидрографическим департаментом Морского министерства в 1869 году. — СПб., 1869, 1870.
 Альбом штандартов, флагов и вымпелов Российской империи и иностранных государств / Составлен лейтенантом Жданко М. Е. — СПб.: Издание Главного гидрографического управления, 1890.
 Альбом штандартов, флагов и вымпелов Российской империи / Составлен при Главном гидрографическом управлении М. Беловым. — СПб., 1896.
 Альбом штандартов, флагов и вымпелов Российской империи и иностранных государств / Составлен при Главном гидрографическом управлении лейтенантом М. Беловым. — СПб., 1898, 1904.
 Альбом штандартов, флагов и вымпелов Российской империи / Составлен при Главном гидрографическом управлении полковником Богословским П. А. — СПб. (Пг.), 1910, 1915.
 Богословский П. А. Альбом штандартов и флагов иностранных государств. — СПб.: Издание Главного гидрографического управления, 1912.

Ссылки 

 Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации»
 Государственная символика Российской Федерации
 Государственные символы. Флаг Российской империи. Литература
 «Российский флаг», документальный фильм режиссёра Владимира Фонарёва, 1993 год
 Особое совещание при Министерстве юстиции для выяснения вопроса о русских государственных цветах (10 мая 1910 — 9 мая 1912 гг.)
 Standards of the Russian dragoon regiments in the Narva campaign 1700

 
Государственные символы России
Россия
Флаги 1991 года
Флаги-триколоры